Шавловський Григорій Степанович (* 1954) — український науковець у галузі судової медицини, криміналіст.

Кандидат медичних наук, професор, завідувач катедри судової медицини юридичного факультету Університету імені Аґоштінью Нету (Ангола, Universidade Agostinho Neto),

Автор численних наукових праць і підручників зі судової медицини, публікацій з аналізу підлітковоі злочинності й особливостей впливу наркотиків на молодь.

Навчався у середніх школах с. Вільховець і смт Мельниця-Подільська (1969–1971) Борщівського району Тернопільської області.

Посилання 
 Використання смартфонів і комунікаторів в судово-медичній експертизі. Дис. канд. наук: 14.01.25 - 2008.

Персоналії за алфавітом
Уродженці Чортківського району
Персоналії:Мельниця-Подільська
Українські педагоги
Українські медики
Криміналісти
Народились 1954